Peter Ibbetson (roman), een roman van George Du Maurier
Peter Ibbetson (opera), een opera van Deems Taylor
Peter Ibbetson (film), een film van Henry Hathaway